

Patronyme 
 Alain Budet (1952-), ancien coureur cycliste professionnel français
 François Budet (1940-2018), auteur-compositeur-interprète français
 Yelle (1983- ), née Julie Budet, chanteuse française

Cinéma 
 Sjätte budet, film de Stig Järrel
 Sista budet, film de 

Homonymie de patronyme